Lauren Taylor (1955 körül) amerikai színésznő (Mike Hammer: A gyilkos mindent visz, Breakaway, Sky High)
 Lauren-Marie Taylor (1961) amerikai színésznő (Péntek 13, Jó szomszédok, Girls Nite Out)
 Lauren Taylor (1970) brit újságíró, televíziós szerkesztő (ITV, Al Jazeera)
 Lauren Taylor (1998) amerikai színésznő (Öribarik, Liv és Maddie, Ritchie Rich)

Jegyzetek